Un panel truck è un pickup truck, SUV o crossover progettato per assomigliare a un furgone.

Storia 
L'automobile o furgone per le consegne era in realtà il primo tipo di camioncino. Un furgone è simile in funzione al suo cugino più piccolo, la consegna della berlina, una station wagon senza sedile posteriore e senza finestrini laterali dietro le porte anteriori. Entrambi i tipi di veicoli sono spesso utilizzati come veicoli per le consegne.

I furgoni sono spesso utilizzati da imprese edili e di manutenzione e talvolta sono stati configurati per ruoli di ambulanza e carro funebre. Altre varianti includono i modelli espressi a baldacchino, che hanno aree di visualizzazione aperte dietro il sedile del conducente utilizzate principalmente dagli agricoltori per la vendita di frutta e verdura. L'evoluzione dei SUV e dei crossover può essere fatta risalire ai furgoni, poiché Chevrolet Suburban e GMC Yukon, così come l'International Harvester Travelall erano versioni passeggeri di questi camion. In tempi moderni i minivan sono stati adattati ad alcune di queste funzioni.

Lo stile dei camioncini degli anni '50 ha ispirato il design sia del Chrysler PT Cruiser che del Chevrolet HHR.

Collegamenti esterni  

Tipi di automobili